Borden Parker Bowne (1847-1910), philosophe et théologien américain de confession méthodiste ;
  (1822-1874), homme politique américain, député de New York à la Chambre des Représentants ;
 Walter Bowne (1770-1846), homme politique américain, sénateur, maire de New York.